Linares kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Linares
 Omar J. Linares

Robotskapade auktorsförkortningar